Río Chico – località del Venezuela, nello stato di Miranda
 Dipartimento di Río Chico (Santa Cruz) – dipartimento dell'Argentina
 Dipartimento di Río Chico (Tucumán) – dipartimento dell'Argentina